Desa Jayamukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jayamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,33, long 107,18), Jawa Barat, 
 Desa Jayamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,26, long 107,65), Jawa Barat, 
 Desa Jayamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,31, long 107,57), Jawa Barat, 
 Desa Jayamukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 107,87), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar